Семён Нарышкин:
 Нарышкин, Семён Васильевич (1731—1807?) — чиновник и литератор, вице-президент Берг-коллегии, директор Петербургского горного училища.
 Нарышкин, Семён Григорьевич (1683?—1747) — обер-гофмейстер, генерал-аншеф, русский посланник в Лондоне.
 Нарышкин, Семён Кириллович (1710—1775) — генерал-аншеф, обер-егермейстер, посол России в Великобритании, кавалер ордена Андрея Первозванного.